Prins Albert kan zijn:

Prins Albert (gemeente), een gemeente in Zuid-Afrika
Prins Albert (plaats), een plaats in deze gemeente
Prins Albert (schip, 1937), een Belgische mailboot
Albert I van Monaco, vorst
Albert II van Monaco, vorst
Albert van Pruisen (1809-1872), echtgenoot van prinses Marianne der Nederlanden
Albert van Pruisen (1837-1906), zoon van voorgaande
Albert van Saksen-Coburg en Gotha, gemaal van de Britse koningin Victoria
Prins Albert-piercing, vernoemd naar voorgaande van Saksen

Zie ook
 Koning Albert, voor prinsen die later koning werden